

Astronomia 
6395 Hilliard – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hilliard – città della Contea di Nassau, Florida
Hilliard – città della Contea di Franklin, Ohio